Kotovsk kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

Hînceşti (ort),

Ukraina 

Podilsk, Odessa oblast, 

Robotskapade Moldavienförgreningar